Владимир Яковлевич Рейнталь (1838—1913) — генерал от артиллерии, член Военного совета Российской империи.

Биография 
Родился 5 октября 1838 года, сын военного врача коллежского советника Якова Богдановича Рейнталя.

Образование получил в Сибирском кадетском корпусе, по окончании которого 15 августа 1855 года был зачислен прапорщиком в № 20 конно-артиллерийскую батарею Сибирского линейного казачьего войска. 14 сентября 1860 года произведён в подпоручики и принят в Михайловскую артиллерийскую академию. По окончании академии в 1861 году (по 1-му разряду) Рейнталь 30 июля 1862 года был переименован в прапорщики с зачислением по гвардейской артиллерии, а ровно через месяц получил чин подпоручика гвардии.

Служил штатным преподавателем в Сибирской военной гимназии. 27 марта 1868 года произведён в поручики и 31 марта 1868 года — в штабс-капитаны. 15 декабря 1871 года Рейнталь был произведён в капитаны с переименованием в подполковники и зачислением по полевой лёгкой артиллерии. 13 апреля 1877 года он был назначен начальником учебного артиллерийского полигона и 30 августа 1878 года получил чин полковника.

12 июля 1886 года Рейнталь получил назначение на должность командира Динабургской крепостной артиллерии и 30 августа 1888 года был произведён в генерал-майоры. С 25 января 1893 года он был инспектором крепостной и осадной артиллерии, причём с 16 ноября 1904 года также состоял и постоянным членом Главного крепостного комитета и совещательным членом Артиллерийского комитета Главного артиллерийского управления. 6 декабря 1898 года получил чин генерал-лейтенанта.

Был близок к военному министру России в 1898 — 1904 годах А. Н. Куропаткину. А. Ф. Редигер отмечал, что в доме военного министра "постоянными гостями по средам были: Виктор Викторович Сахаров (начальник Главного штаба) с женой; Сухотин (начальник Академии Генерального штаба) с женой; Соллогуб, Мальцев, Вернандер, Рейнталь, Фролов и я". Вместе с тем, когда Редигер доложил Куропаткину о некоторых злоупотреблениях в артиллерийском ведомстве, "он меня просил разузнать про честность двух артиллеристов, Костырки и Рейнталя. Это трудновыполнимое поручение меня особенно удивило тем, что он сомневался в честности Рейнталя, который постоянно бывал у него в доме; я Рейнталя совсем не знал".

С 12 июня 1909 года Рейнталь состоял в распоряжении Главного артиллерийского управления, 13 октября того же года был назначен членом Военного совета Российской империи и 6 декабря произведён в генералы от артиллерии.

Скончался 15 января 1913 года, из списков исключён 20 января.

Владимир Яковлевич Рейнталь и его супруга Евгения Константиновна, урождённая Линден, имели единственного сына Якова Владимировича, в 1917 году — полковника лейб-гвардии 1-й артиллерийской бригады, на 1932 год проживавшего в эмиграции в Латвии. Младший брат Владимира Яковлевича Павел Яковлевич Рейнталь (1840 — 1882) также служил в артиллерии, достигнув чина полковника.

Награды 
Рейнталь имел знак отличия за XL лет беспорочной службы (1902 год) и был награждён многими орденами, в их числе:

 Орден Святого Станислава 3-й степени (1867 год)
 Орден Святой Анны 3-й степени (1869 год)
 Орден Святого Станислава 2-й степени (1871 год, императорская корона к этому ордену пожалована в 1873 году)
 Орден Святой Анны 2-й степени (1881 год)
 Орден Святого Владимира 4-й степени (1882 год)
 Орден Святого Владимира 3-й степени (1885 год)
 Орден Святого Станислава 1-й степени (1892 год)
 Орден Святой Анны 1-й степени (1 января 1896 года)
 Орден Святого Владимира 2-й степени (6 декабря 1901 года)
 Орден Белого орла (6 декабря 1904 года)
 Орден Святого Александра Невского (6 декабря 1911 года)

Примечания

Источники 
 Волков С. В. Генералитет Российской империи. Энциклопедический словарь генералов и адмиралов от Петра I до Николая II. Том II. Л—Я. — М., 2009. — С. 387. — ISBN 978-5-9524-4167-5
 Пономарёв В. П., Шабанов В. М. Кавалеры Императорского ордена Святого Александра Невского, 1725—1917: биобиблиографический словарь в трёх томах. Том 3. — М., 2009. — С. 854. — ISBN 978-5-89577-145-7
 Приложения к историческому очерку образования и развития Артиллерийского училища. — СПб., 1870. — С. 61, 130
 Список генералам по старшинству. Составлен по 1 января 1913 года. — СПб., 1913. — С. 82

Генералы от артиллерии (Российская империя)
Члены Военного совета Российской империи
Кавалеры ордена Святого Александра Невского
Кавалеры ордена Святого Владимира 4-й степени
Кавалеры ордена Святого Владимира 3-й степени
Кавалеры ордена Святого Владимира 2-й степени
Кавалеры ордена Святого Станислава 3-й степени
Кавалеры ордена Святого Станислава 2-й степени
Кавалеры ордена Святого Станислава 1-й степени
Кавалеры ордена Святой Анны 3-й степени
Кавалеры ордена Святой Анны 2-й степени
Кавалеры ордена Святой Анны 1-й степени
Кавалеры ордена Белого орла (Российская империя)
Выпускники Сибирского кадетского корпуса